Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 8-as, továbbá -as, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8H, 8I, 8L, 8M, 8P, 8S, 8V, 8Y, illetve GY8-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 8-as busz (Baja)

 8-as busz (Balassagyarmat)
 8A busz (Balassagyarmat)
 8B busz (Balassagyarmat)megszűnt
 8C busz (Balassagyarmat)
 8D busz (Balassagyarmat)megszűnt

 8-as busz (Békéscsaba)
 8A busz (Békéscsaba)
 8I busz (Békéscsaba)megszűnt
 8V busz (Békéscsaba)

 8E busz (Budapest)
 8-as busz (Budapest)megszűnt
 -as busz (Budapest, 1977–1983)megszűnt
 8A busz (Budapest)megszűnt
 8B busz (Budapest)megszűnt
 8M busz (Budapest, 1996)megszűnt
 GY8-as busz (Budapest)megszűnt 1966-ban

 8-as busz (Debrecen)megszűnt

 8-as busz (Dunakeszi)

 8-as busz (Dunaújváros)

 8-as busz (Eger)megszűnt
 8A busz (Eger)megszűnt

 8-as busz (Gödöllő)megszűnt

 8-as busz (Győr)
 8A busz (Győr)megszűnt
 8B busz (Győr)

 8-as busz (Kaposvár)
 8B busz (Kaposvár)
 8E busz (Kaposvár)
 8Y busz (Kaposvár)

 8-as busz (Kecskemét)megszűnt

 8-as busz (Mezőkövesd)
 8A busz (Mezőkövesd)
 8B busz (Mezőkövesd)
 8C busz (Mezőkövesd)

 8-as busz (Miskolc)
 8G busz (Miskolc) Tiszai pályaudvarról Szondi György utca felé

 8-as busz (Mosonmagyaróvár)

 8-as busz (Nagykanizsa)
 8Y busz (Nagykanizsa)

 8-as busz (Nyíregyháza)
 8A busz (Nyíregyháza)
 8B busz (Nyíregyháza)
 8T busz (Nyíregyháza)megszűnt

 8-as busz (Ózd)
 8A busz (Ózd)megszűnt

 8-as busz (Pécs)

 8-as busz (Salgótarján)

 8-as busz (Sopron)

 8-as busz (Szekszárd)megszűnt
 8A busz (Szekszárd)megszűnt

 8-as busz (Szolnok)
 8Y busz (Szolnok)

 8-as busz (Szombathely)
 8H busz (Szombathely, –2012)megszűnt
 8H busz (Szombathely)

 8-as busz (Tata)
 8A busz (Tata)
 8Y busz (Tata)

 8-as busz (Tatabánya)
 8L busz (Tatabánya)
 8S busz (Tatabánya)
 8A busz (Tatabánya)megszűnt
 8F busz (Tatabánya)megszűnt
 8Y busz (Tatabánya)megszűnt

 8-as busz (Veszprém)

 8-as busz (Zalaegerszeg)
 8C busz (Zalaegerszeg)
 8E busz (Zalaegerszeg)